Feni kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Feni, Bangladesh, ort, Chittagong,

Kina 

 Fenyi, härad, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar